Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bierne – Nord
 Bierné (Mayenne)